Sunday Morning :

 Sunday Morning est une chanson du groupe américain The Velvet Underground, qui débute leur premier album, The Velvet Underground and Nico (1967)
 Sunday Morning est le  d'Aya Kamiki et le  sorti sous le label GIZA studio le  au Japon.
 Sunday Mornin' est une chanson du groupe américain Spanky and Our Gang. Elle a été interprétée par Marie Laforêt en français sous le titre Et si je t'aime.